Răchitova se poate referi la:

Răchitova, Caraș-Severin
Răchitova, Hunedoara

 Râul Răchitova

Vezi și 
 Răchita (dezambiguizare)
 Răchiți (dezambiguizare)
 Răchitiș (dezambiguizare)
 Răchițele (dezambiguizare)
 Răchitoasa (dezambiguizare)